Иньи́го Марти́нес Берри́ди (; ) — испанский футбольный защитник клуба «Атлетик Бильбао» и национальной сборной Испании.

Биография 

Иньиго Мартинес начинал свою карьеру футболиста в молодёжной команде «Реал Сосьедада», за которую стал играть с 1997 года. В 2009 году дебютировал за команду «Реал Сосьедад Б», которая на тот момент играла в четвёртом испанском дивизионе.

27 августа 2011 года, Мартинес сыграл свой первый матч в Примере, в составе основной команды «Реал Сосьедада», в матче против хихонского «Спортинга» и отыграл все 90 минут.

2 октября 2011 года Мартинес забил свой первый гол в Примере, в ворота «Атлетик Бильбао». 26 апреля 2016 года Мартинес продлил контракт с клубом на пять лет.

30 января 2018 года «Атлетик» выкупил Иньиго Мартинеса у «Сосьедада» за рекордные для Испании 32 млн евро, прописанные в контракте игрока. Мартинес подписал контракт с «Атлетиком» до лета 2023 года и отступными в 80 млн евро.

14 августа 2013 года Мартинес сыграл свой первый матч за сборную Испании, выйдя во втором тайме вместо Серхио Рамоса в товарищеском матче против Эквадора.

Достижения 
«Атлетик Бильбао»
 Обладатель Суперкубка Испании: 2021
Испания (до 21)
 Чемпион Европы среди молодёжи: 2013

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»